Ве́ллер — еврейская и немецкая фамилия.

Известные носители

А 
 Веллер, Александр Абрамович (1897—1974) — доктор ветеринарных наук, профессор и заведующий кафедрой оперативной хирургии Ленинградского ветеринарного института, полковник ветеринарной службы.
 Веллер, Алексей Борисович (род. 1966) — мэр Мурманска (2010—2016).

Б 
 Веллер, Борис Наумович (1928—2013) — мурманский строитель, председатель Совета ветеранов строительной отрасли.

В 
 Веллер, Вальтер (1939—2015) — австрийский скрипач, дирижёр.
 Веллер, Владимир Николаевич (1906—?) — советский учёный-энергетик.

М

Р 
 Веллер, Рене (род. 1953) — немецкий боксёр, призёр чемпионатов мира и Европы.
 Веллер, Ронни (род. 1969) — немецкий тяжелоатлет, олимпийский чемпион, победитель чемпионатов мира и Европы.

См. также